Chantilly ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Chantilly, Stadt im französischen Département Oise
 Chantilly (Virginia), Stadt im Bundesstaat Virginia, USA
 Kanton Chantilly im französischen Département Oise
 Schloss Chantilly in der gleichnamigen französischen Stadt
 Chantilly-Tiffany, eine Katzenrasse
 Chantilly-Spitze, geklöppelte Spitze aus der gleichnamigen französischen Stadt
 Chantilly Lace (Lied), ein Hit des US-amerikanischen Sängers J. P. Richardson Jr. (Big Bopper)

Siehe auch:
 Crème Chantilly, mit Zucker und Vanille versetzter Schlagrahm